Michael Schweizer peut-être :

 Michael Schweizer (1983-), un coureur cycliste allemand, membre de l'équipe Synergy Baku Project en 2014
 Michael Schweizer (1991-), un coureur cycliste allemand, membre de l'équipe KED-Stevens Berlin en 2014